Victor Hugo francia író
Victor Hugo párizsi metróállomás